O nome Fabio foi usado para dar nome a cinco ciclones tropicais no Oceano Pacífico nordeste.
 Furacão Fabio (1982) - furacão de categoria 1 a oeste da costa do México. Nunca ameaçou a costa.
 Furacão Fabio (1988) - furacão de categoria 4 que ameaçou o arquipélago do Havaí, mas enfraquecendo-se e mudando de trajetória antes de atingir as ilhas.
 Tempestade tropical Fabio (1994) - tempestade tropical a sudeste do arquipélago do Havaí. Trouxe chuvas fortes para as ilhas, mas não causou danos.
 Tempestade tropical Fabio (2000) - tempestade tropical a oeste da costa do México. Nunca ameaçou a costa.
 Tempestade tropical Fabio (2006) -  tempestade tropical a oeste da costa do México. Nunca ameaçou a costa.

Desambiguação